Uran može značiti:

 Uran (planet)
 Uran (mitologija), bog neba i otac Titana u grčkoj mitologiji
 uranij, kemijski element